«Драма в таборе подмосковных цыган» (или «Драма под Москвою»; 1909) — немой короткометражный фильм Владимира Сиверсена, первый художественный фильм производства ателье Ханжонкова, выпущенный в прокат.

Вышел на экраны 2 января 1909 года (20 декабря 1908 года по старому стилю). Сохранился не полностью (без титров).

Сюжет 
Журнал «Сине-фоно» (№ 3, 1908), так описывал сюжет фильма:

Под Москвою, близ Кунцевского парка, расположился табор цыган. Краса табора цыганка Аза имеет двух поклонников. Одному из них, Алеко, удаётся повидаться с ней наедине, и он узнаёт, что она платит ему взаимностью. Возвращаясь со свидания, около табора Аза встречает другого поклонника, который требует решительного ответа на своё предложение. Оттолкнув его, Аза сообщает ему, что уже дала слово другому. Счастливый Алеко посылает сватов к родителям Азы, получает согласие, и в таборе начинается празднование свадьбы. В разгар веселья отвергнутый соперник, зная страсть Алеко к картёжной игре, подсылает своего товарища к тому с предложением сыграть в карты. Потом он присоединяется к играющим. Алеко поразительно не везёт; проиграв все деньги, он ставит последнее своё достояние — лошадь. Карты брошены — и лошадь переходит к сопернику. С горестью Алеко прощается со своим верным товарищем. Всё проиграл, остаётся у него одна радость — молодая жена. Но коварный соперник предлагает ему последнюю ставку — его молодую жену. Увлечение игрой и желание вернуть проигранное заставляют Алеко решиться поставить жену на карту. Напрасно молодая жена умоляет его отказаться от безумного поступка, поздно, карта замётана, и карта бита. С отчаянным криком бросается Алеко на землю. Табор всполошился и, узнав в чём дело, с негодованием изгоняет несчастного игрока. Такого позорного случая ещё ни разу не было в их таборе. Ночь спустилась на землю. После шумного дня табор заснул крепким сном. Осторожно крадётся Алеко к табору и ищет Азу. Он будит её и умоляет её пойти с ним и выслушать его. После долгих колебаний она соглашается. Выйдя из табора, Алеко умоляет свою жену бежать вместе с ним, он клянётся, что будет честно работать и что табор снова примет его, но Аза не может простить оскорбления: проигрыша её в карты — и не хочет покинуть нового мужа и своего родного табора. Но не смог Алеко согласиться с тем, чтобы жена его принадлежала другому. Закипела в нём южная кровь, и, выхватив из-за пояса кинжал, он вонзил его в сердце Азы. Она лишь вскрикнула, замертво упала. Алеко бросился прочь. Добежав до крутого берега Москвы-реки, он бросился со скалы, и первые лучи восходящего солнца осветили труп несчастного Алеко — жертвы демона азарта.

Примечания

Ссылки 
 
 Драма в таборе подмосковных цыган. Министерство культуры России

Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы Российской империи
Короткометражные фильмы России
Фильмы-драмы России
Фильмы России 1909 года
Фильмы о цыганах